Нисканен () — финская фамилия. Известные носители:

 Нисканен, Ийво (род. 1992) — финский лыжник, двукратный олимпийский чемпион, брат Кертту Нисканен
 Нисканен, Кертту (род. 1988) — финская лыжница, призёр Олимпийских игр, сестра Ийво Нисканена
 Нисканен, Микко (1929—1990) — финский кинорежиссёр, актёр.
 Нисканен, Мэтт (род. 1986) — американский хоккеист.
 Нисканен, Тойво (1887—1961) — финский артист классического балета, хореограф.
 Нисканен, Уильям (1933—2011) — американский экономист, один из архитекторов «рейганомики».